Валентина Висконти:
 Валентина Висконти (1366/1371 — 1408) — герцогиня Орлеанская.
 Валентина Висконти (ок. 1360 — 1393) — королева Кипра.